Jako trať T5 byla uváděna v letech 2018–2019 v knižním jízdním řádu pro cestující uváděna turistická linka DÚK (Podřipský motoráček), vedená po těchto úsecích:
 Roudnice nad Labem - Straškov trati Roudnice nad Labem – Zlonice (souběžně s tratí 096)
 Straškov - Libochovice trati Vraňany–Libochovice (v úsek Straškov - Bříza obec souběžně s tratí 096)

Od GVD 2019/2020 jsou vlaky všech turistických linek zařazeny do běžných traťových tabulek.

Reference
 jízdní řád trati na stránkách SŽDC
T5